El Torneig de 's-Hertogenbosch 2015, oficialment conegut com a TOPSHELF Open 2015 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de juny de 2015 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

El tennista francès Nicolas Mahut va reconquerir el títol després de l'aconseguit l'any 2013 però es va quedar a les portes de fer doblet, ja que va perdre la final de dobles. Aquest és el tercer títol individual de la seva carrera, tots sobre gespa. La italiana Camila Giorgi va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015